Rosalienkirche oder -kapelle ist eine Kirche, Klosterkirche bzw. Kapelle, die der heiligen Rosalia, Einsiedlerin am Monte Pellegrino, geweiht bzw. gewidmet ist. Patrozinium ist der 4. September (Todestag) und auch der 15. Juli (Translation).

Die Heilige wird besonders um Palermo auf Sizilien und im ganzen Mittelmeerraum verehrt. Weil die Habsburger lange Herrscher in Sizilien waren, finden sich die Kirchen auch im ehemaligen Österreich und dem spanisch geprägten Raum.

Italien 
 Santa-Rosalia-Kapelle in der Kathedrale von Palermo
 Santuario di Santa Rosalia auf dem Monte Pellegrino

Österreich 

Burgenland
 Pfarrkirche Unterpetersdorf
 Rosalienkapelle (Forchtenstein)
 Rosalienkapelle Ritzing

Niederösterreich
 Pfarrkirche Pachfurth
 Rosaliakapelle Gföhleramt
 Ortskapelle Untermixnitz

Polen 

Warmia i Mazury
 Pfarrkirche Susz/Rosenberg
 Pfarrkirche Szczecinek (deutsch Neustettin)

Weblinks 

 
Rosalienkirche